Астезано ()

  — итальянский гуманист и поэт.
  — аргентинский политик и историк.

См. также 
 Астезана